Gomorrha steht für:

 mythische Stadt im Alten Testament, siehe Sodom und Gomorra
 Gomorrha (Buch), Buch von Roberto Saviano über die Camorra (2006)
 Gomorrha – Reise in das Reich der Camorra, italienischer Kinofilm (2008)
 Gomorrha (Fernsehserie), italienische Fernsehserie seit 2014
 Operation Gomorrha, militärischer Codename für Luftangriffe auf Hamburg im Zweiten Weltkrieg
 Gomorrha (Band), eine ehemalige Krautrock-Band

Siehe auch:
 Camorra (Begriffsklärung)
 Sodom und Gomorrha (Begriffsklärung)